William Wilson  – racconto di Edgar Allan Poe
 William Wilson  – episodio del film del 1968 Tre passi nel delirio, diretto da Louis Malle

Persone 
 William Wilson  – giornalista, istruttore e allenatore di nuoto scozzese
 William Wilson  – nuotatore filippino
William Wilson (...-...) -- politico statunitense della Pennsylvania
William Wilson (1773-1827) -- politico statunitense dell'Ohio
William Lyne Wilson  – politico e avvocato statunitense
 William Wilson  – imprenditore statunitense
 William H. Willson  – pioniere statunitense